X-Ray:
 X-Ray — игровой движок, разработанный компанией GSC Game World
 Проект X-Ray — см. Мышиная бомба
 Рентгеновское излучение
 Автомобиль-кроссовер Lada XRAY
 Сверхмалая АПЛ — советская атомная глубоководная станция. Называлась X-Ray по классификации NATO